Zannone – cognome italiano
 Zannone – fiume che nasce a Lari e attraversa le province di Pisa e Livorno
 Zannone – Isola dell'arcipelago delle Ponziane